Piza pode ser:

Daniel Piza — jornalista brasileiro
Pisa — comuna italiana
Pizza — alimento

Desambiguação